Digrafo – in matematica, grafo orientato
 Digrafo – in linguistica, coppia di grafemi che rappresenti un unico fonema